Filip Sabaudzki lub Filip I – (, ) (ur. 1278 w Pinerolo, zm. 25 września 1334), hrabia Piemontu od 1282 roku, książę Achai, w latach 1301 - 1306. Syn Tomasza III Piemonckiego i jego żony Guyonne Burgundzkiej.

Życiorys 
W dniu 12 lutego 1301 roku poślubił w Rzymie Izabelę Villehardouin (1263 † 1312) córkę Wilhelma II Villehardouina, zmarłego w 1278 roku księcia Achai. W wyniku zawarcia małżeństwa Karol II Kulawy, w którego władzy pozostawała Achaja, powierzył władzę w Księstwie Achai Filipowi i Izabeli. Filip odbił całą Lacedonie Bizantyjczykom. Nie był jednak w stanie zaprowadzić silnych rządów w targanych narastającymi tendencjami odśrodkowymi Księstwie. Jego apodyktyczny charakter doprowadził do konfliktu z baronami. Próby ułagodzenia nieporozumień nie powiodły się i ostatecznie był zmuszony zaakceptować w 1304 roku powstanie parlamentu księstwa. Wystąpili przeciw niemu również uciskani podatkami greccy poddani Achai. Animozje pomiędzy Filipem a Karolem II doprowadziły w 1306 roku do odwołania Filipa i Izabeli z Księstwa. Filip został oskarżony o nielojalność i nieudzielenie pomocy synowi Karola II, Filipowi z Tarentu podczas jego wyprawy przeciw Epirowi. Księstwo zostało powierzone Filipowi z Tarentu. Filip Sabaudzki zrzekł się swych praw do Achai otrzymując w 1307 roku księstwo Alby. W 1312 roku ożenił się powtórnie z Katarzyną de la Tour du Pin (umarła w 1337), córką Humberta I Viennois.

Ze związku z Izabelą narodziły się:

 Maria (* 1301 + jako dziecko, po 1308).
 Małgorzata ( (* w Grecji 29-1-1303 + po 8-12-1371), otrzymuje jako wiano Carytena i Bosselet w 1303 ale traci je przed 1324. Małżeństwo: 10-06-1324 Ronald  Forez pan Malleval, Rocheblaine i Saint-Germain-Laval (+ 1369/1370).
 Alicja  (+ 1368), małżeństwa: (umowa: 7-10-1324) 14-12-1325 Manfred  Carretto markiz Finale; 29-9-1354 Anzelm  Miolans pan Urtières i Saint-Hélène-du-Lac (+ po 1363).

Ze związku z Katarzyną narodziły się następujące dzieci:

 Beatrycze  (* 1313 + 1340), wyszła za (dyspensa apostolska 20-4-1331) Humberta V Thoire (+ 8-8-1372) pana Thoire i Villars, mieli dzieci.
 Eleonora (+ X-1350), w 1333 (umowa 4-7-1326) wyszła za Manfreda V Saluzzo (+ po 8-8-1389), mieli dzieci.
 Jakub Sabaudzki-Achaja  (* 6/16-1-1315 + Pinerolo 14-5-1367), władca Piemontu i tytularny książę Achai 1334/1360 i 1363/1367. 
 Joanna   (+ po 3-11-1355), przed 22-5-1330 wyszła za Amadeusza  Poitiers pana Saint-Vallier (+ po 1349/przed 18-8-1350), mieli dzieci.
 Amadeusz   (+ 13-6-1376), kanonik w Orleanies i Lyonie, biskup  Saint-Jean Maurienne w latach 1349-1376, biskup Lozanny od 1354, pan Cumiana 1367/1370.
 Tomasz  (* 1328 + po 6-10-1360), pan Pianezza od 1331, kanonik kościoła w Lyonie, biskup Turynu od 10-11-1348, pan Soliers od 1355.
 Edward (* przed 9-6-1330 + 1395), mnich w Sion od 18-2-1346, opat San Giusto i przeor w Borghetto od 1366, biskup Belley od 1370, biskup Sion  1374, arcybiskup Tarantasie od 23-3-1386, pan Conteis i Chillon w 1370.
 Izabela, ksienia klasztoru św. Jakuba w Pinerolo
 Agnieszka (+ post 2-5-1350) wyszła w  styczniu 1343 za Jana II  Chambre hrabiego Laville i wicehrabiego Maurienne (+ 1371/1372), mieli dzieci.
 Aimone, (* po 9-6-1330 + testament 13-3-1398), pan Cumiana i Cavallermaggiore, w 19-3-1378 miał zamek Villafranca jako porucznik hrabiego Sabaudii. Ożenił się przed 11-11-1385 z Mencią córką Ottona  markiza Ceva i Eleonory Saluzzo (+ testament 11-1-1434)

Filip miał jeszcze dzieci pozamałżeńskie:
 Ronald  Ferexio
 Antoni  Cocqui, dziecko Sereny  Perosa 
 Beatrycze , wyszła za Wilhelma Małego  z Villafranca
 Anzelm  nazywany “Bastardem z Achai” (+ po 1369), pan Collegno i Altezzano, inwestytura bez prawa dziedziczenia w dniu 7-2-1320 (i zrzeka się Rivoli) i 4-10-1334 (hołd hrabiemu Sabaudii w dniu 23-2-1356), kasztelan Cumiana, żonaty z Isondiną
 Henryka Franciszka  (+ w dzieciństwie), narzeczona Marcina  Machierat.

Zmarł w 1334 roku.

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dynastia sabaudzka
Książęta Achai
Urodzeni w 1278
Zmarli w 1334
Ludzie urodzeni w Pinerolo